Наджия

 Наджия — в исламской догматике — мусульманская община, исповедующая истинную веру
 Наджия — женское имя арабского происхождения:
 На́джия () — мирная, безопасная, спокойная
 Наджи́я () — самая близкая подруга